Glauco Solieri – pilota automobilistico italiano
 Maurizio Solieri – chitarrista italiano
 Sante Solieri – chirurgo italiano